Limonia (steltmug), geslacht uit de steltmuggen familie
Limonia (plantengeslacht), geslacht uit de wijnruitfamilie
Limonia acidissima  plant uit de wijnruitfamilie